Иван Лизогуб:
 Лизогуб, Иван Кондратьевич (?—1662) — каневский и черниговский полковник Войска Запорожского.
 Лизогуб, Иван Яковлевич (1762—1818) — предводитель дворянства (маршалок) Черниговской губернии.